Ingenheim ist

ein Ortsname:
 der Name der Gemeinde Ingenheim im Département Bas-Rhin, Frankreich
 ein Ortsteil der Gemeinde Billigheim-Ingenheim, siehe Ingenheim (Billigheim-Ingenheim)

ein Personenname:
 Maria Caroline Charlotte von Ingenheim (1704–1749), Favoritin des Kurfürsten bzw. Kaisers Karl Albrecht von Bayern, Begründerin des Adelsgeschlechtes der Grafen von Holnstein aus Bayern
 Karl Wilhelm von Ingenheim (1706–1761), kurbayerischer Offizier, kaiserlicher Feldmarschallleutnant
 Julie Amalie Elisabeth von Voß, Gräfin von Ingenheim
 Gustav Adolf Wilhelm von Ingenheim, illegitimer Sohn König Friedrich Wilhelm II. mit Julie Amalie Elisabeth von Voß
 Johann Nepomuk von Wening-Ingenheim (1790–1831), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Ingenheim (Adelsgeschlecht) ein bayerisches Adelsgeschlecht aus dem 18. Jahrhundert
 Villa Ingenheim in Potsdam